Das Dameneinzel der  US Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale gewann erneut Martina Navrátilová, sie besiegte Chris Evert-Lloyd in drei Sätzen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1984